

Nom de famille 

 Alfred de Soubeyran (1855-1936), ingénieur français et directeur d'institut ;
 Daniel Soubeyran (1875-1959), banquier français et médaillé olympique d'aviron, frère de Marguerite Soubeyran ;
 François Soubeyran (1919-2002), chanteur français et membre des Frères Jacques ;
 Hector de Soubeyran de Saint-Prix, (1757-1828), homme politique français ;
 Jean-Marie Georges Girard de Soubeyran (1828-1897), homme politique français et administrateur de société ;
 Marguerite Soubeyran (1894-1980), pédagogue française et juste des nations, sœur de Daniel Soubeyran ;
 Pierre Soubeyran (1709-1775), graveur suisse.

Toponymie  

 le Mas Soubeyran, un hameau de la commune française de Mialet (Gard) ; 
 le château de Soubeyran situé à Saint-Barthélemy-Grozon dans l'Ardèche (département) ;
 les falaises de Soubeyran (394 m) sont sur la route des Crêtes qui relie Cassis à La Ciotat ;
 la porte de Soubeyran, située à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 la porte de Soubeyran, et la place du Soubeyran situées à Marvejols (Lozère) ;
 Soubeyran, Cervières (Hautes-Alpes) ;
 Soubeyran, Gordes (Vaucluse) ;
 Soubeyran, Ménerbes (Vaucluse) ;
 Soubeyran, Monteux (Vaucluse) ;
 Soubeyran, Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) ;
 Soubeyran, Veynes (Hautes-Alpes) ;
 Soubeyran, Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) ;
 Soubeyrane, Névache (Hautes-Alpes) ;
 Soubeyran, Crest (Drôme) ;
 Pra-Soubeyran, à l'adroit de Petite-Serenne, ravin des Pierres-Rousses 04530, Saint-Paul-sur-Ubaye ;
 Pra-Soubeyran, Molines-en-Queyras (Hautes-Alpes) ;
 Pra-Soubeiran, Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) ; 
 Pré-Soubéiran, Verdaches (Alpes-de-Haute-Provence).
 le boulevard de Soubeyran et la rue du Soubeyran, dans la ville de Mende (Lozère).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme